El término Tintín puede referirse:

 a la serie de historietas de Hergé Las aventuras de Tintín;
 al protagonista de dicha serie, Tintín; 
 a la revista de historietas Tintín;
 a Las aventuras de Tintín: el secreto del Unicornio, una película de animación en 3D de Steven Spielberg y Peter Jackson basada en la serie de historietas de Hergé;
 al Tin-Tin, también llamado Tintin, un personaje mítico del folklor del litoral ecuatoriano;
 al nombre común de la planta Passiflora pinnatistipula; o
 a un pueblo de Bolivia, cantón de la provincia Mizque, Cochabamba.
Tintín Márquez (1962), es un exfutbolista y entrenador español.